

Geografia

Italia 
 Valla – torrente delle province di Savona e Alessandria
 Vallà – frazione di Riese Pio X in provincia di Treviso

Altro 
 Valla – isola dell'Atollo Dhaalu, Maldive
 Valla – frazione di Vega, Norvegia
 Valla – area urbana della Svezia, nel comune di Katrineholm

Persone 
 Elena Valla – letterata e insegnante italiana
 Eirik Valla Dønnem – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
 Francesca Valla – insegnante, scrittrice e personaggio televisivo italiana
 Fredo Valla – regista e sceneggiatore italiano
 Giorgio Valla – filologo ed enciclopedista italiano
 Jean-Claude Valla – giornalista e storico francese
 Lorenzo Valla – filologo, umanista e presbitero italiano
 Ondina Valla – atleta italiana
 Riccardo Valla – traduttore, saggista e scrittore italiano
 Rito Valla – scultore italiano, fratello di Ondina
 Stefano Valla – musicista e cantante italiano

Altro 
 Collegio Lorenzo Valla – collegio universitario
 Stora Valla – stadio di calcio di Degerfors, in Svezia
 Valla-Ljóts saga – saga degli Islandesi scritta in norreno